Schwarzer Peter steht für: 

 Schwarzer Peter, Kartenspiel
 jemanden, dem man die Schuld bzw. Verantwortung zuschiebt (umgangssprachlich, abgeleitet vom gleichnamigen Kartenspiel)
 Schwarzer Peter (Oper), Oper von Norbert Schultze (1936)
 Tatort: Schwarzer Peter, deutscher Fernsehfilm von Christine Hartmann (2009)
 Johann Peter Petri (1752–nach 1812), deutscher Räuber, Komplize des „Schinderhannes“
 Schwarzer Peter wurde ein Fünferbob genannt

Siehe auch:
 Der schwarze Peter, tschechoslowakischer Film von Miloš Forman (1964)
 Zwarte Piet, Helfer des Nikolaus in der niederländischen Überlieferung